Янктон, ():

Топонимы 
 Янктон — округ в штате Южная Дакота, США.
 Янктон — административный центр округа Янктон, штат Южная Дакота, США.
 Янктон — индейская резервация в штате Южная Дакота, США.

Также 
 Янктон, янктоны или янктон-сиу — индейское племя в США.